Table tournante peut désigner :
 en spiritisme, un rituel ou une technique utilisée pour communiquer avec les esprits de l’au-delà
  , appareil électronique destiné à restituer un enregistrement sonore réalisé sur disques microsillons ;.